Fritz Meyer er navnet på flere personer:

 Fritz Meyer (blikkenslager) (1806-1877) – dansk hofblikkenslager
 Fritz Meyer (højesteretsdommer) (1817-1891) – dansk højesteretsdommer
 Fritz Meyer (NSDAP) (1881–1953) – tysk nazistisk politiker
 Fritz Meyer (CDU) (1901–1980) – tysk politiker fra CDU
 Fritz Meyer-Struckmann (1908–1984) – tysk bankier og jurist

Desuden:
 Fritz Meyer (virksomhed)
 Fritz Meyer Holding – schweizisk automobil- og oliefirma